Сексбирюм () — деревня в общине Вадхуке провинции Фрисландия на севере Нидерландов.

Сексбирюм располагается в 7 километрах на северо-восток от Харлингена, и в 7 километрах на северо-запад от Франекера. Расстояние до Амстердама составляет около 100 километров. 

В деревне приблизительно 600 домов, где проживают 1799 жителей, включая деревню Питерсбирюм.

История
В истории город упоминается в 1322 году как Сикстеберен, или Сикстубарра. Название, предположительно, происходит от комбинации имени папы Сикста II и древнефризского слова barra, означающего «дом».

В конце 60-х годов XX века Сексбирюм и прилегающая деревня Питерсбирюм были объединены.

Достопримечательности

Реформаторская церковь Святого Сикста существует в деревне с XII века. Также в деревне находится известная ветряная мельница Де Коренар.

В 1987 году в Сексбирюме был построен образовательно-развлекательный парк Аолус (по имени бога ветра Эола). Он был построен при новом экспериментальном ветропарке возле Сексбирюма (фактически находится на земле, принадлежащей Остербирюму).

За пределами деревни сохранились ворота замка Лиауккама.

Культура
Основным языком в Сексбирюме является фризский, но всё большее сказывается влияние нидерландского. Приблизительно в 1972 году начальные школы в Сексбирюме сменили основной язык обучения на нидерландский вместо фризского. До 1972 года на нидерландском преподавались только уроки нидерландского языка.

Разное

Деревня знаменита своим названием, в котором можно различить слова «Sex» («секс»), «bier» («пиво») и «rum» («ром»). Из-за этого факта дорожные знаки деревни часто становятся объектом кражи.

Известные уроженцы
 Тьерк Хиддес де Врис — адмирал XVII века

Внешние ссылки
Сайт Сексбирюма-Питерсбирюма со свежей информацией о деревне (нидерл.)
Сексбирюм на Google Maps

Населённые пункты Фрисландии